Безіменна — річка в Україні, в Черняхівському районі Житомирської області. Ліва притока Лісової Кам'янки (басейн Прип'яті).

Опис 
Довжина річки 10 км. Площа басейну 34,1 км².

Розташування 
Бере початок на південному заході від Плехіва. Тече переважно на південний захід через Клітище і у Вільську впадає в річку Лісову Кам'янку, ліву притоку Тетерева.

Примітки 

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Черняхівського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці
Річки України без назви